Superunknown — музичний альбом гурту Soundgarden. Виданий 8 березня 1994 року лейблом A&M Records.

Список пісень 
 «Let Me Drown» — 3:52 
 «My Wave» — 5:12 
 «Fell On Black Days» — 4:42
 «Mailman» — 4:25
 «Superunknown» — 5:06 
 «Head Down» — 6:09 
 «Black Hole Sun» — 5:18
 «Spoonman» — 4:06
 «Limo Wreck» — 5:47 
 «The Day I Tried To Live» — 5:19
 «Kickstand» — 1:34
 «Fresh Tendrils» — 4:16
 «4th Of July» — 5:08
 «Half» — 2:14
 «Like Suicide» — 7:01
 «She Likes Surprises» — 3:17

Посилання 

 

Альбоми Soundgarden
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми A&M Records
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців